17. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbyły się w niemieckim Ruhpolding w 1979. Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: biegu indywidualnym na 20 km, sprincie na 10 km oraz sztafecie 4x7,5 km. Polacy nie zdobyli medali.

Wyniki

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1979 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1979 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1979 4x7.5 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
Biathlon w Niemczech
1979 w sportach zimowych